Николай Григорьевич Веселов (1924—1982) — советский учёный-экономист, Заслуженный деятель науки РСФСР.

Автор более 200 печатных работ, в том числе 13 монографий, 2 учебников и 1 учебного пособия.

Биография 
Родился 23 июня 1924 года в деревне Колкач Петриневской волости Череповецкой губернии в крестьянской семье. Отец — Веселов Григорий Никифорович, работал председателем сельского совета, позже возглавлял колхоз; мать — Мария Матвеевна, была домохозяйкой.

В 1936 году семья переехала на Средний Урал в село Зайково Ирбитского района Свердловской области.

В 1942 году окончил Зайковскую среднюю школу, был призван в Красную армию и после обучения в военно-пехотном училище — направлен в звании лейтенанта на фронт. В августе 1943 года, в боях за освобождение Харькова, был тяжело ранен и до февраля 1944 год находился в госпитале в Свердловске.

После демобилизации из армии, будучи инвалидом третьей группы, поступил на учебу в Уральский политехнический институт, в котором с отличием окончил инженерно-экономический факультет (в 1949 году) и был оставлен работать на кафедре экономики и организации предприятий черной металлургии. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию (доцент с 1957 года), а через  — докторскую (профессор с 1966 года). В 1966 году Н. Г. Веселов был избран деканом инженерно-экономического факультета УПИ; занимал эту должность до назначения в 1971 году ректором Свердловского института народного хозяйства.

Подготовил несколько десятков кандидатов и докторов экономических наук, в т ч сотрудников Сибирского металлургического института .

Являлся неоднократным участником ВДНХ СССР, в числе наград которой — серебряные медали за участие в разработке комплексного плана развития народного хозяйства Ленинского района города Свердловска и создание автоматизированной системы на Свердловском мясокомбинате.

Кроме научной работы, участвовал в общественно-политической жизни — будучи членом КПСС, избирался в состав Кировского и Ленинского райкомов партии Свердловска и Свердловского обкома КПСС; был депутатом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся.

 
Умер 3 ноября 1982 года в Свердловске, похоронен на Широкореченском кладбище города. Рядом с ним позже была похоронена жена — Раиса Ивановна.

Их дочь — Куклина Людмила Николаевна, тоже стала учёным, работала доцентом на кафедре экономической теории Уральского государственного экономического университета.

Награды 
 Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971) и «Знак Почёта» (1976), а также медалями, среди которых медали Медаль «За отвагу» (06.11.1947), «За доблестный труд».
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1980).

Примечания

Ссылки 
 Веселов Николай Григорьевич
 Веселов Николай Григорьевич

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Ректоры Уральского экономического университета
Доктора экономических наук
Похороненные на Широкореченском кладбище